Sadko est un héros de la mythologie russe. De plus, ce nom désigne :
 Sadko, un poème symphonique de Nikolaï Rimski-Korsakov, composé en 1867 ;
 Sadko, un opéra du même Rimski-Korsakov, composé en 1896 ;
 Sadko, un poème d'Alexis Konstantinovitch Tolstoï ;
 Sadko, une peinture d'Ilia Répine, datant de 1876 ;
 Sadko, titre original d'un film russe d'Alexandre Ptouchko, sorti en 1953, dont le titre français est Le Tour du monde de Sadko ; 
 Le Sadko, goélette à hunier russe, construite en 1993 ;
 Le Sadko, brise-glace russe, construit en 1912.